Veracruz — estado do México
 Veracruz (cidade) — cidade mexicana
 Veracruz (Honduras) — cidade
 Veracruz (Espanha) — município da província de Huesca
 Hyundai Veracruz — modelo de automóvel
 Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz — clube mexicano de futebol

Desambiguações de topônimos